Домиция Корбула (; * 47 г.) е римска аристократка от 1 век.

Биография 
Тя е най-възрастната дъщеря на Гней Домиций Корбулон и Касия Лонгина, дъщеря на Юния Лепида (пра-правнучка на император Август) и юриста и консула от 30 г. Гай Касий Лонгин, син на Луций Касий Лонгин (суфектконсул 11 г.) и Елия, дъщеря на юриста Квинт Елий Туберон (консул 11 г. пр.н.е.). Сестра е на Домиция Лонгина, която става римска императрица, съпруга на Домициан. Нейната леля по бащина линия е Милония Цезония, четвъртата съпруга на Калигула.

През 63 г. тя се омъжва за сенатора Луций Аний Винициан.

Източници 

 Тацит, Annals of Imperial Rome
 Светоний, The Twelve Caesars – Domitian

Жени от Древен Рим
Домиции
Юлиево-Клавдиева династия
Флавиева династия